Gustav Oehrli – ex sciatore alpino svizzero
 Jennifer Oehrli – calciatrice svizzera, portiere
 Simone Oehrli – sciatrice telemark svizzera